Marry Me ():

Музика 

 Marry Me (альбом)
 Marry Me (пісня Train)
 Marry Me (пісня Крісти Сігфрідс)